Leppäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leppäkari, Lestijärvi, Mellersta Österbotten, 
 Leppäkari (vid Luvia, Euraåminne), Satakunta,  (1 ha)
 Leppäkari (vid Linnamaa, Euraåminne), Satakunta, 
 Leppäkari, Säkylä, Satakunta, 
 Leppäkari, Pälkäne, Birkaland, 
 Leppäkari (vid Edväinen, Nystad), Egentliga Finland,  (4 ha)
 Leppäkari (i Ahmavesi, Nystad), Egentliga Finland, 
 Leppäkari, Vemo, Egentliga Finland,  (1 ha)
 Leppäkari, Tövsala, Egentliga Finland, 
 Leppäkari (vid Pakinainen, Nådendal), Egentliga Finland,  (2 ha)
 Leppäkari (vid Kuivanen, Nådendal), Egentliga Finland,  (1 ha)
 Leppäkari (vid Aaslaluoto, Nådendal), Egentliga Finland,  (1 ha)
 Leppäkari, Sankt Karins, Egentliga Finland, 
 Leppäkari, Kimitoön, Åboland, 
 Leppäkari, Borgå, Nyland, 
 Leppäkari (vid Hevossaari, Fredrikshamn), Kymmenedalen, 
 Leppäkari (vid Vilniemi, Fredrikshamn), Kymmenedalen, 
 Leppäkari (vid Tammio, Fredrikshamn), Kymmenedalen,  (1 ha)
 Leppäkari, Kotka, Kymmenedalen,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar